Bonobo (Pan paniscus), mensapensoort
 Bonobo (Nederlandse muziekgroep), big beat-muziekgroep
 Bonobo (Brits artiest), Brits hiphop-producent
 Bonobo (film), Brits komisch drama uit 2014
 Bonobo (software), componentenframework voor GNOME